Abigail "Abby" Loraine Hensel e Brittany "Britty" Lee Hensel (1990) – gemelle siamesi statunitensi
 Fanny Hensel, nata Mendelssohn (1805-1847) – pianista e compositrice tedesca
 Friedrich Hensel (1781-1809) – militare austriaco
 Gottfried Hensel (1687-1765) – linguista tedesco
 Gustav Hensel (1884-1933) – calciatore tedesco
 Luise Hensel (1798-1876) – poetessa e insegnante tedesca
 Kurt Hensel (1861-1941) – matematico tedesco
 Wilhelm Hensel (1794-1861) – pittore tedesco